Karafuto (prefektura), bivša japanska prefektura
 Tvrđava Karafuto
 Karafutsko svetište
 Karafutski pas, Sahalinski haski
 Vrata snijega ljeta 1945. Karafuto, jap. film iz 1974. (樺太1945年夏 氷雪の門)